Puchała – herb szlachecki
 Puchała – nazwisko

 Alina Puchała – polska scenarzystka (m.in. M jak miłość)